Георг (Жорж Жан Франц) Кёлер (; 17 апреля, 1946, Мюнхен, Германия — 1 марта 1995, Фрайбург, Германия) — немецкий  и , лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1984 года «За теории относительно специфичности в развитии и контроле иммунной системы и открытие принципа продукции моноклональных антител». Вместе с Сезаром Мильштейном разработал технику получения моноклональных антител.

Биография 
Георг Кёлер изучал биологию во Фрайбургском университете в 1965—1971 годах. Там же в 1974 году он защитил диссертацию по иммунологическому исследованию фермента бета-галактозидазы, которое провёл под руководством профессора  на базе  (Швейцария), директором которого был Нильс Ерне.

После защиты диссертации Кёлер переехал в Кембриджский университет, где два года (1974—1976) проходил пост-докторантуру у профессора Сезара Мильштейна. В Кембридже Кёлер работал над слиянием лимфоцитов. За этот короткий промежуток ему удалось разработать новую технологию по слиянию плазматической клетки, вырабатывающей антитела, с клеткой миеломы (методика гибридом). Полученные иммортализованные гибридные клетки продолжали продуцировать антитела и одновременно могли неограниченно размножаться. Это позволило получать моноклональные антитела практически в неограниченных количествах.

Разработка гибридомного метода «произвела переворот в использовании антител в здравоохранении и науке. Редкие антитела с удивительно точным соответствием определённой структуре могут сегодня производиться в больших количествах. Гибридомные клетки могут храниться в лабораторных сосудах и совершенно идентичные моноклональные антитела могут использоваться во всем мире, причём источник их вечен» (Ханс Вигзель).

В 1976 году Кёлер вернулся в , где продолжал заниматься работами по гибридным лимфоцитам. В 1984 году Кёлер вместе с Мильштейном получил Нобелевскую премию за открытую технологию получения моноклональных антител. С 1984 года до своей смерти в 1995 году Жорж Кёлер был директором  (Фрайбург).

В 1985 отмечен  Леопольдины.

Основные публикации 
  текст был воспроизведён в:)

См. также 
 Моноклональные антитела
 Ерне, Нильс
 Мильштейн, Сезар

Ссылки 
 КЁЛЕР (Kohler), Георг
 Кёлер на Нобелевском сайте 

Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Лауреаты премии Хайнца Майера-Лейбница
Почётные доктора Хасселтского университета